Па́вел Косте́нко:
 Костенко, Павел Данилович (род. 1924) — Герой Социалистического Труда.